

Miejscowości na Ukrainie 
 Dobrowody - wieś w rejonie humańskim obwodu czerkaskiego
 Dobrowody - wieś w rejonie monasterzyskim obwodu tarnopolskiego
 Dobrowody - wieś w rejonie zbaraskim obwodu tarnopolskiego

Zobacz też 
 Dobrowoda

Przypisy